Eliteserien i bandy 2001/2002 skapades genom två kvalgrupper där lag 1-6 i A-gruppen gick vidare till Eliteserien, medan övriga lag placerades i 1. Divisjon och 2. Divisjon. Stabæk IF vann Eliteserien, medan Mjøndalen IF den 9 mars 2002 besegrade Stabæk IF med 6-4 i finalmatchen under slutspelet om det norska mästerskapet i bandy.

Seriespelet

Kvalgruppe A
Lag 1-6 till Eliteserien. Lag 7-9 till 1. Divisjon.

Kvalgruppe B
Lag 1-3 till 1. Divisjon. Lag 4-9 till 2. Divisjon.

Eliteserien
Lag 1-3 i Kvalgruppe A tog med sig bonuspoäng till Eliteserien, där ettan fick 3 poäng, tvåan fick 2 poäng och trean fick 1 poäng.

1. Divisjon
Lag 1-2 till NM-slutspel tillsammans med lagen från Eliteserien.

2. Divisjon

Seriematcherna

Slutspel

Kvartsfinalmatcher
13 februari 2002: Stabæk IF-Ullevål IL 15-2
13 februari 2002: Sarpsborg BK-Drammen Bandy 6-4
13 februari 2002: Ullern IF-Mjøndalen IF 2-16
13 februari 2002: Solberg SK-Røa IL 7-4

17 februari 2002: Ullevål IL-Stabæk IF 4-20
17 februari 2002: Drammen Bandy-Sarpsborg BK 7-10
17 februari 2002: Mjøndalen IF-Ullern IF 8-2
17 februari 2002: Røa IL-Solberg SK 4-9

Semifinalmatcher
24 februari 2002: Mjøndalen IF-Solberg SK 5-2
24 februari 2002: Stabæk IF-Sarpsborg BK 14-2

27 februari 2002: Solberg SK-Mjøndalen IF 2-5
27 februari 2002: Sarpsborg BK-Stabæk IF 3-5

1 mars 2002: Mjøndalen IF-Solberg SK 11-4
1 mars 2002: Stabæk IF-Sarpsborg BK 13-6

Finalmatch
9 mars 2002: Stabæk IF-Mjøndalen IF 4-6

Mjøndalen IF norska mästare i bandy för herrar säsongen 2001/2002.

Externa länkar
 Norges Bandyforbund - Eliteserien 01/02

2001 i Norge
2002 i Norge
Bandysäsongen 2001/2002
2001/2002